3 a. m. puede referirse a:
3 a. m., álbum de Cali y El Dandee.
«3 a. m.», canción de Eminem.